The Best of Bob Dylan — музична збірка американського автора-виконавця пісень Боба Ділана, видана 2 червня 1997 року лейблом Columbia у Великій Британії, Новій Зеландії, Австралії та Канаді. Пізніше платівка була також представлена у Європі та Японії, однак так і не була видана у США.

Список композицій

Посиланни 
 «The Best of Bob Dylan»  на Discogs

Примітки 

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records